Матс Віландер був до цього двічі підряд чемпіоном, але у фіналі його переміг Стефан Едберг з рахунком 6–4, 6–3, 6–3.

Уперше за історію Відкритих чемпіонатів Австралії серед 16 сіяних гравців не було жодного австралійця і жоден австралієць не досягнув чвертьфіналу.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Стефан Едберг — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
1985 Australian Open Men's Singles Draw 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1985 Australian Open Men's Singles draw 

1985 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу